Nyssia tenebraria är en fjärilsart som beskrevs av Hans Rebel. Nyssia tenebraria ingår i släktet Nyssia och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
tenebraria